Il doppio del torneo di tennis Houston Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter McNamara e Paul McNamee che hanno battuto in finale Marty Riessen e Sherwood Stewart 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (finale)
 Vijay Amritraj /  Brian Gottfried (quarti di finale)

 Rod Frawley /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Peter McNamara /  Paul McNamee (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Houston Open 1980